SG steht für:
 Paraguay nach dem ICAO-Code
 Sachgebiet, Bezeichnung für eine Abteilung einer Behörde
 Samtgemeinde, niedersächsischer Gemeindeverband
 Schlachtgewicht in der landwirtschaftlichen Tierhaltung
 Schmalenbach-Gesellschaft für Betriebswirtschaft, Interessenvereinigung
 Schriftgenerator beim Fernsehen
 Schrödinger-Gleichung der Atomphysik
 Secretariat General, Generalsekretariat der Europäischen Kommission
 Shooting Guard, Position im Basketball
 Sicherungsgruppe, Abteilung des BKA zum Personenschutz, siehe Bundeskriminalamt (Deutschland)#Abteilung SG – Sicherungsgruppe
 Silver Goal, Entscheidungstor in einem Fußballspiel
 Singapur, Landescode nach ISO 3166
 Sinistra Giovanile, Jugendorganisation der italienischen Partei Democratici di Sinistra
 Société Générale, französische Bank
 Sockelgeschoss (Architektur) 
 Soldatengesetz, regelt die Rechtsstellung der Soldaten der deutschen Bundeswehr
 Sondergericht, in der Zeit des Nationalsozialismus
 Sozialgericht, erste Instanz der deutschen Sozialgerichtsbarkeit
 Special Group, Spezialeinheit in Indien
 Spezifisches Gewicht, Gewichtskraft eines Körpers bezogen auf sein Volumen
 SpiceJet, indische Fluggesellschaft, Sitz in Neu-Delhi nach dem IATA-Code
 Spielgemeinschaft, Zusammenschluss mehrerer Sportvereine
 Sportgemeinschaft, alternative Bezeichnung eines Sportvereins
 Stabsgefreiter, Mannschaftsdienstgrad in der Bundeswehr
 Standard-Gelenkbus, in Deutschland entwickelten Einheitsomnibustyp
 Stargate – Kommando SG-1, Science-Fiction-Serie
 Steuergerät, elektronisches Modul, das überwiegend an Orten eingebaut wird, an denen etwas gesteuert oder geregelt werden muss
 Stevenage (Anfangsbuchstaben der Postleitzahl (Vereinigtes Königreich))
 Stille Gesellschaft, Form der Personengesellschaft
 St. Gallen, deutschsprachiger Kanton im Nordosten der Schweiz
 SuicideGirls, eine englischsprachige kommerzielle Alt-Porn-Website
 Sulgen–Gossau, Bischofszellerbahn
 Sweets Global Network, internationaler Süßwaren-Handelsverband
 SYBR Green, Fluoreszenzfarbstoff in der Molekularbiologie
 Systemische Gesellschaft, kurz für: Deutscher Verband für systemische Forschung, Therapie, Supervision und Beratung e. V.
 U-Bahnhof Stadtgrenze der Nürnberger U-Bahn

Modellbezeichnungen:
 Gibson SG, E-Gitarre der Gibson Guitar Corp.
 Yamaha SG (E-Gitarre) der Yamaha Corporation
 Yamaha SG (Motorroller), Motorroller der Yamaha Motor Corporation

SG als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:
 Deutschland: kreisfreie Stadt Solingen
 Großbritannien: Glasgow
 Moldawien: Rajon Sîngerei
 Polen: kreisfreie Stadt Gliwice
 Schweiz: Kanton St. Gallen
 Slowenien: Slovenj Gradec, deutsch: Windischgrätz
 Spanien: Provinz Segovia (auslaufend)

S&G steht für:
 S&G Automobil Aktiengesellschaft Schoemperlen & Gast, (seit 1910), weltweit ältester Mercedes-Benz-Vertragspartner
 Scharrer & Groß, Maschinenfabrik in Nürnberg (1925 bis 1931), siehe Nürnberger Motorradindustrie#Hersteller bzw. Marken
 Schulte & Gerth, deutscher christlicher Buch- und Musikverlag mit evangelikaler Ausrichtung, Sitz in Aßlar, wurde 1949 in Wetzlar gegründet, heute Gerth Medien
 Sit and Go Pokerturniere

Sg steht für:
 Seaborgium, chemisches Element
 Singular
 specific gravity, englisch für spezifisches Gewicht

sg steht für:
 sagittarius, Tierkreiszeichen Schütze in der Astrologie
 Sango (Eigenbezeichnung Sängö), seit 1963 Nationalsprache und seit 1991 Amtssprache der Zentralafrikanischen Republik, Sprachcode nach ISO 639-1

s. g. steht für:
 so genannt

.sg steht für:
 .sg, länderspezifische Top-Level-Domain des Staates Singapur

Siehe auch:
 SG Flensburg-Handewitt
 SG Mainz

Abkürzung